Николай Фёдорович Алексе́ев:
 Алексеев, Олег Александрович (1953—2015) — советский бурятский спортсмен, борец вольного стиля, чемпион Европы и обладатель Кубка мира. 
 Алексеев, Олег Александрович (род. 1967) — российский предприниматель, член Совета Федерации от Саратовской областной думы.